LSQ est un sigle signifiant notamment :
 Loi sur la sécurité quotidienne (« loi Vaillant » - 2001),
 Langue des signes québécoise,
 Ligue senior du Québec, ancienne ligue de hockey sur glace.